Синестезі́я ( від  — «зі, спів» +  — «почуття») — термін, що має такі значення:
 Синестезія в психології — продукування сенсорної реакції одного з органів чуттів, що стимулює інший орган чуттів
 Синестезія — стилістична фігура